Універсальна теорія котиків в інтернеті. Як культура впливає на технології і навпаки (англ. A Unified Theory of Cats on the Internet by Elyse White) — книга американської професорки цифрових наук Еліз Вайт. Видана у 2020 році в США. У 2023 році книга видана видавництвом «Наш Формат».

Про книгу 
Універсальна теорія котиків в інтернеті — це книга про формування популярності котиків в інтернеті та про формування інтернет-культури загалом. Популярність котиків в цій книзі є одним зі складників для дослідження історії інтернету і цифрових трендів, що формувалися і видозмінювалися кілька десятиліть. Авторка розказує про те, як і чому зародження інтернету тісно пов'язане з котами. Книга буде цікавою для всіх, хто хоче дізнатися більше про деталі розвитку інтернет-культури і всіх, хто просто любить меми з котами і хоче дізнатися з чого все почалося.

Про автора 
Еліз Вайт — молодша професорка цифрових гуманітарних наук в Університеті СтоуніБрук і авторка трьох книжок. Свої лекції любить читати в костюмах Гаррі Поттера чи Амадея Моцарта. Раніше була собачницею, але після дослідження, які проводила під час написання книги, стала ще й котолюбкою і власницею котика Аарона Мура та кількох кошенят.

Примітки